El término cumbia puede referirse, en esta enciclopedia:

Música 
 a la cumbia colombiana, ritmo musical y baile folclórico colombiano, resultado de la mixtura musical y cultural de europeos, indígenas y negros esclavos en la Costa Caribe durante la Conquista y la Colonia;
 a la cumbia panameña, género musical y baile folclórico panameño, desarrollado por africanos y sus descendientes esclavizados durante la época colonial, y posteriormente sincretizado con elementos culturales amerindios y europeos.

Adaptaciones regionales de la cumbia colombiana

Argentina 
 a la cumbia argentina;
 a la cumbia villera, subgénero de la cumbia argentina;
 a la cumbia pop, subgénero de la cumbia argentina y uruguaya;
 a la cumbia santafesina, género musical surgido en Santa Fe.

Bolivia 
 a la cumbia boliviana.

Chile 
 a la cumbia chilena;
 a la nueva cumbia chilena, subgénero derivado de la cumbia colombiana.

México 
 a la cumbia mexicana;
 a la cumbia del sureste (o «chunchaca»), variante de la cumbia mexicana;
 a la cumbia norteña mexicana, gestada en el noreste de México y en parte del estado de Texas (que alguna vez fue territorio mexicano);
 a la cumbia sonidera, variante de la cumbia mexicana.

Perú 
 a la cumbia peruana;
 a la cumbia amazónica (o «cumbia selvática»), subgénero popular propio de la Amazonía;
 a la cumbia piurana, conjunto de estilos y subgéneros propios de Piura (región en la costa norte de Perú);
 a la cumbia sanjuanera, subgénero de la cumbia piurana;
 a la cumbia sureña, fusión de la cumbia andina y el techno.

El Salvador 
 a la cumbia salvadoreña.

Venezuela 
 a la cumbia venezolana.

Enlaces externos